Päls kan syfta på

 Päls (kroppsbehåring) – ett däggdjurs hårbeklädnad
 Pälsverk – ett pälsgarvat djurskinn
 Fuskpäls – päls tillverkad av orlonpile
 Päls (klädesplagg) – ett plagg tillverkat av pälsverk eller fuskpäls

Se även
 Hårlag
 Hår
 Pälsdjursuppfödning